Chishima pode referir-se a:

 Ilhas Curilas — Chishima é o nome japonês das ilhas
 Província de Chishima — uma antiga província do Japão nas ilhas Curilas

Desambiguações de topônimos